Kraxentrager ist der Name zweier Berge:

 Kraxentrager (Zillertaler Alpen) () in den Zillertaler Alpen an der Grenze von Nord- und Südtirol
 Kraxentrager (Tuxer Alpen) () in den Tuxer Alpen in Nordtirol